ВМГ — взрывомагнитный генератор
 ВМГ, ВМГр — войсковая манёвренная группа
 ВМГ — военно-морской госпиталь
 ВМГ — винтомоторная группа

См. также 
 ВМГСО — военный механизированный горно-спасательный отряд
 РВМГ — разрядник вентильный магнитный грозоупорный
 ВМГЧ — взрывомагнитный генератор частоты
 ВМГВ — врождённые морфогенетические варианты развития
 ЧВМГ — Черноморская военно-морская группа
 ОперупрЧВМГ — орган оперативного управления ЧВМГ
 КомЧВМГ — командующий Черноморской военно-морской группой оперативного взаимодействия
 ВМГП — внедренческое малое государственное предприятие
 ЧВМГ ОВ или ЧВМГОВ — Черноморская военно-морская группа оперативного взаимодействия, Черноморская военно-морская группировка оперативного взаимодействия